Бара́бинск — узловая железнодорожная станция Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, находящаяся в городе Барабинске Новосибирской области.

На станции расположено локомотивное депо Барабинск.

Пассажирское сообщение

Пригородное сообщение

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Галерея

Примечания 

Станции Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Новосибирской области
Барабинск